USA:
 Vermont – stan w USA
Miejscowości:
 Vermont – jednostka osadnicza w USA
 Vermont – miejscowość w USA
 Le Vermont – miejscowość we Francji
Gminy w USA:
 Vermont (ang. Vermont Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Vermont (ang. Vermont Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Vermont (ang. Vermont Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane